Paya Gaboh (Sawang), een plaats in Indonesië
Paya Gaboh (Idi Tunong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing